Personen
 Franz Callebaut, Belgisch apotheker en landschapsschilder
 Callebaut (geslacht), geslacht binnen de Belgische adel
Merken
 Brouwerij Callebaut, Belgisch brouwerij
 Barry Callebaut, Belgisch chocoladefabrikant
 Callebaut, voormalig Belgisch chocoladeproducent